Miejscowości w USA:
 Rocky Mount – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwach Edgecombe i Nash
 Rocky Mount – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Franklin
Gminy w USA:
 Rocky Mount (ang. Rocky Mount Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Nash